Brähmig ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Brähmig (1822–1872), deutscher Komponist, Musiker und Organist
 Horst-Dieter Brähmig (1938–2017), deutscher Kommunalpolitiker
 Klaus Brähmig (* 1957), deutscher Politiker (parteilos, ehem. CDU)